Paras Bir Bikram Shah Dev (30 de diciembre de 1971) fue el príncipe heredero de Nepal, el heredero legal al trono, desde 2001 hasta la abolición de la monarquía por la Asamblea Constituyente Provisional en 2008, después de la creación de la República de Nepal.

Masacre de la Familia Real 
El 1 de junio de 2001 Paras estuvo en el Palacio Real durante la masacre real en Nepal, que causó la muerte del rey Birendra y de la mayoría de la Familia Real, incluido el príncipe heredero Dipendra. Paras sufrió lesiones en la masacre y, según testimonios de testigos oculares, salvó la vida de al menos tres miembros de la familia real, incluidos dos niños, al tirar de un sofá sobre ellos.

Arresto 
Fue arrestado tres veces por la policía tailandesa por posesión de marihuana y drogas de hielo en el área de la provincia de Phuket en 2012.

Salud 
El 6 de septiembre de 2007, Paras fue trasladado de urgencia al Hospital Militar después de que se quejó de dolor en el pecho. Más tarde, alrededor de las 11:30 a.m., fue trasladado al Hospital Internacional Norvic en Katmandú. Fue operado durante unos 50 minutos, aparentemente para tratar un "ataque cardíaco leve". Los médicos le realizaron una angioplastia con balón para limpiar su arteria bloqueada. 

El 19 de febrero de 2013, Paras ingresó en el Hospital Samitivej en Bangkok, Tailandia, después de sufrir un segundo ataque cardíaco. Después de estar en el hospital durante más de dos semanas, Paras recuperó el conocimiento el 2 de marzo. 

El 28 de enero de 2019 sufrió un tercer ataque cardíaco. Paras fue ingresado en el Hospital Internacional Norvic.

Condecoraciones 
Nacionales
  Miembro de I Clase de la Orden de la Mano Derecha de Gorkha (23/10/2001).
  Miembro de I Clase de la Orden de la Huella de Nepal (07/04/2004).
  Medalla de investidura del rey Birendra (24/07/1975).
  Medalla del jubileo de plata del rey Birendra (31/01/1997).
  Medalla de investidura del rey Gyanendra (04/06/2001).
Extrajeras
  Premio Faisán de Oro (Estado de Japón, 12/07/2005).

Ancestros

Referencias 

Hombres
Nacidos en 1971
Personas de Katmandú
Dinastía Shah
Nepalíes del siglo XX
Nepalíes del siglo XXI
Hinduistas de Nepal